Nowa Demokracja – grecka konserwatywno-liberalna, centroprawicowa partia polityczna
 Nowa Demokracja – szwedzka skrajnie prawicowa partia polityczna
 Nowa Demokracja – polskie koło poselskie istniejące w Sejmie II kadencji